Алексей Лоба́нов:
 Лобанов, Алексей Викторович (род. 1977) — российский баскетболист и тренер.
 Лобанов, Алексей Иванович (род. 1961) — русский математик, профессор МФТИ.